Таковец — название населённых пунктов:

Россия 
 Таковец — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Таковец — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Таковец — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Таковец — второе название озера Чёрное в Ивановской области.